Муляр — украинская фамилия. Известные носители:

 Муляр, Александр (Шико) Борисович (1922—1994) — молдавский советский композитор.
 Муляр, Дмитрий Сергеевич (род. 1972) — российский актёр театра и кино.
 Алексий (Муляр, Александр Петрович) (род. 1976) — епископ Саянский и Нижнеудинский Русской православной церкви.